Pantera negra, una espècie de gran felí
 Panteres Negres, una organització política afroamericana estatunidenca